

Notes et références

Note 
Sur cette ligne en service les points kilométriques (PK) actuels donnés par 'Infrabel sont indiqués avec trois chiffres après  la virgule alors que les anciens PK (pour les gares fermées) sont en italique (source nouveaux PK : Infrabel ; source anciens PK site pandora.be).

Références 
 .
 .

Voir aussi 
 Ligne 75 (Infrabel)

075